Данное название может относиться к нескольким произведениям искусства:
 Оглянись во гневе () — пьеса английского драматурга Джона Осборна (1956 год);
 Оглянись во гневе — фильм 1959 года режиссёра Тони Ричардсона (Великобритания);
 Оглянись во гневе — фильм 1980 года режиссёра Линдсея Андерсона (Великобритания);
 Оглянись во гневе — фильм 1989 года режиссёра Джуди Денч (Великобритания).

Прочее 
 Оглянись во гневе — песня Андрея Богословского, исполнявшаяся ВИА «Поющие сердца» (написана до 1975 года);
 Оглянись во гневе — песня Дэвида Боуи и Брайана Ино (1979 год);
 Don’t Look Back in Anger () — песня, написанная Ноэлем Галлахером из британской рок-группы Oasis.